Плёсо — деревня в Верховажском районе Вологодской области.

Входит в состав Липецкого сельского поселения, с точки зрения административно-территориального деления — в Липецкий сельсовет.

Расстояние по автодороге до районного центра Верховажья — 70,2 км, до центра муниципального образования Леушинской — 2,5 км. Ближайшие населённые пункты — Дуброва, Леушинская, Горка.

По переписи 2002 года население — 28 человек (10 мужчин, 18 женщин). Всё население — русские.

Примечания

Ссылки 
 Плёсо в реестре населённых пунктов Вологодской области

Населённые пункты Верховажского района